

Fordítás

Kapcsolódó szócikkek 
Tunézia uralkodóinak listája

Uralkodói családfák